Mauretania – il nome di una regione del Nordafrica
 Mauretania (provincia romana) – provincia romana
 RMS Mauretania – transatlantico britannico
 Regno di Mauretania – regno berbero